Crisalide o pupa – stadio dello sviluppo degli insetti.
 Crisalide – festival teatrale che si svolge a Forlì
 Crisalide – corvetta della Classe Gabbiano
 Crisalide (Vola) – brano musicale di Valentina Monetta
 Progetto Crisalide – progetto dell'universo fantascientifico di Star Trek
Crisalide (Chrysalis) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine